Дебра Фарентино (; род. 30 сентября 1959) — американская актриса и фотомодель.

Биография 
Дебра Фарентино родилась в Лукас-Вэлли, Калифорния, и закончила Калифорнийский университет в Лос-Анджелесе. Она работала моделью в агентстве Ford Models, а в 1992 году получила роль в дневной мыльной опере «Капитолий». В начале 1987 года она ушла из мыла, чтобы строить карьеру в прайм-тайм, и вскоре получила главную женскую роль в сериале «Хуперман», где её партнёром выступил Джон Риттер.

Фарентино известна благодаря главным ролям в ряде недолго просуществовавших, но в большинстве своем получавших похвалу от критиков, телесериалах девяностых. Среди них были «Закон для всех» (1990—1991), «Земля 2» (1994—1995), EZ Streets (1996—1997), «Абсолютная безопасность» (1997) и «Будь собой» (1999—2000). Также она появилась в первом сезоне сериала «Полиция Нью-Йорка» в 1994 году, а на большом экране снялась в комедии «Сын Розовой пантеры» (1993).

В 2000-х годах Фарентино в основном была известна благодаря своей роли Беверли Барлоу в сериале «Эврика». Она была регулярным членом актёрского состава в первых двух сезонах, и периодически возвращалась в шоу в четвёртом и пятом. В дополнение к этому она имела второстепенные роли в сериалах «Дикий огонь» и «Элай Стоун».

Фарентино была замужем четырежды. Её мужьями были Скотт Стейплс (1979—1983), Джеймс Фарентино (1985—1988), Тони Адамс (1992—1994) и Грегори Хоблит (1994—наст. время). Она имеет двух дочерей от браков с Адамсом и Хоблитом.

Фильмография

Примечания

Ссылки 

Выпускники Калифорнийского университета в Лос-Анджелесе
Фотомодели США